Szwajcaria:
 Landquart – rzeka, dopływ Renu
 Landquart – region w kantonie Gryzonia
 Landquart – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Landquart
 Landquart – dawny okręg (Bezirk) w kantonie Gryzonia

Zobacz też:
 Landqart
 Langquart